В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1171 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1067 году

Январь 
 13 января —  — епископ Айхштета (1153—1171)
 20 января — Глеб Юрьевич — князь курский (1147—1148) князь Переяславский (1155—1169) и Великий князь киевский (1169—1170, 1170—1171).

Февраль 
 20 февраля — Конан IV — герцог Бретани (1156—1166), граф Ричмонд (1146—1171), граф Ренна (1158—1167)

Апрель 
 3 апреля — Филипп де Милли — участник второго крестового похода, лорд Наблуса (1138/1144 — 1161), лорд Трансиордании (1161—1167), седьмой великий магистр Ордена тамплиеров (1169—1171).

Май 
 30 мая — Владимир Мстиславич — князь дорогобужский (1150—1154), князь волынский (1154—1157), князь слуцкий (1162), князь трипольский (1162—1168), великий князь Киевский (1167, 1171).

Июль 
 1 июля — Генрих Блуаский — епископ Винчестера (1129—1171).

Август 
 3 августа —  — епископ Вюрцбурга (1165—1171)

Ноябрь 
 2 ноября —  — сиро-яковитский митрополит, богослов и писатель, одна из центральных фигур Сирийского Возрождения (XII—XIII века) .
 8 ноября — Балдуин IV де Эно Строитель — граф Геннегау (Эно) (1120—1171).

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Адид — последний халиф из династии Фатимидов (1160—1171)
  — зейдистский имам Йемена (1138—1171), восстановивший государство после длительного междуцарствия (1066—1138)
  — последний зиридский правитель Ифрикии (1121—1163)
 Аршамбо VII де Бурбон — сеньор де Бурбон (ок. 1120—1171).
 Аскульф (Аскалл) мак Торкайл (Токельссон) — последний король Дублина (1160—1171)
  — епископ Агридженто (1154—1170)
 Диармайт Мак Мурхада — последний король единого Лейнстера (1126—1171)
 Дитмар фон Айст — немецкий средневековый поэт-миннезингер.
 Есугей — предводитель большой части монгольских племен. Основатель рода Кият-Борджигин, отец Тэмуджина-Чингисхана.
 Итье Ретельский — граф Ретеля (1158—1171).
 Луи I — граф Лоона (1139—1171)
  — вероятно, легендарный виконт Беарна (1171). Казнён.
 Убальдо Каччанемичи, католический церковный деятель XII века, кардинал-священник Санта-Кроче-ин-Джерусалемме (1144—1171)
  — король Пагана (1168—1171), строитель Дамаянджи
  — епископ Шартра (1141—1171)
 Рабейну Там — один из основателей тосафистской школы, лидер еврейства Франции, поэт.
  — епископ Абердина (1131/1151—1171), канцлер Шотландии (ок. 1143 — ок. 1145).

См. также 

 Список умерших в 1170 году
 Список умерших в 1172 году

1171